Souchon ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Souchon (* 1944), französischer Sänger und Schauspieler
 Doc Souchon (1897–1968), US-amerikanischer Jazzmusiker und Autor
 Hermann Souchon (1895–1982), Marineoffizier, Mörder Rosa Luxemburgs
 Lennart Souchon (* 1942), Marineoffizier, Militärtheoretiker
 Wilhelm Souchon (1864–1946), Admiral der kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 Wilhelm Ferdinand Souchon (1825–1876), deutscher Historien- und Genremaler